Fear of Music — третий студийный альбом американской рок-группы Talking Heads, записанный в апреле-мае в Нью-Йорке с продюсером Брайаном Ино и выпущенный 3 августа 1979 года записывающей компанией Sire Records. Fear of Music поднялся до #21 в Billboard 200 и до #33 в UK Albums Chart.

Об альбоме 
Второй альбом группы More Songs About Buildings and Food значительно расширил звуковую палитру Talking Heads, сингл «Take Me to the River» вывел группу к широкой аудитории. После выступления в программе American Bandstand музыканты решили, что не хотят, чтобы к ним относились как «к машине по производству синглов». Весной 1979 года группа без продюсера вернулась в студию и записала несколько треков для демо.

Из альбома вышли три сингла: «Life During Wartime», «I Zimbra» и «Cities».

В 1985 году в США альбом получил «золотой» статус.

Список композиций 
Автор всех песен — Дэвид Бирн (исключения отмечены специально).

Сторона А

Сторона B

Британская версия альбома вышла с приложением: бонус-синглом, куда вошли «Psycho Killer» и «New Feeling» из альбома Talking Heads: 77.

CD: Bonus tracks

Участники записи 
К созданию альбома Fear of Music были превлечены:

Talking Heads
 Дэвид Бирн — ведущий вокал, гитара
 Джерри Харрисон — гитара, бэк-вокал, клавишные
 Тина Уйэмут — бас-гитара, бэк-вокал
 Крис Франц — ударные

Приглашённые музыканты
 Брайан Ино — electronic treatments, бэк-вокал
 The Sweetbreaths — бэк-вокал («Air»)
 Julie Last — бэк-вокал («I Zimbra»)
 Роберт Фрипп — гитара («I Zimbra»)
 Ari — конга («I Zimbra», «Life During Wartime»)
 Gene Wilder — конга («I Zimbra», «Life During Wartime»)
 Hassam Ramzy — сурдо («I Zimbra»)
 Abdou M’Boup — Джембе, говорящий барабан («I Zimbra»)
 Assane Thiam — перкуссия («I Zimbra»)

Продюсирование
 Brian Eno — producer
 Talking Heads — producers
 Joe Barbaria — engineer
 Rod O’Brian — engineer
 Neil Teeman — engineer
 Tom Heid — assistant engineer
 Julie Last — assistant engineer
 Chris Martinez — assistant engineer
 Phil Gitomer — engineering crew
 Dave Hewitt — engineering crew
 Booster McAllister — engineering crew
 Fred Ridder — engineering crew
 Greg Calbi — mastering

Дизайн
 Jerry Harrison — обложка, artwork assistant
 David Byrne — обложка
 Jimmy Garcia — thermograph photography
 Philip Strax — thermograph assistant

Примечания

Литература 
  via 

Альбомы, спродюсированные Брайаном Ино
Альбомы Sire Records
Альбомы Talking Heads